A magyar írás a következőket jelentheti:
Magyar helyesírás Magyarországon hivatalos helyesírás
Magyar Írás irodalmi, művészeti, társadalmi és kritikai havilap 1921–1927 közt
Magyar Írás csehszlovákiai magyar nyelvű irodalmi, művészeti folyóirat 1932–1937 közt